Thiemau ist ein deutscher Ortsname:
 Thiemau, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Gorazdowo (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Groß Thiemau, Kreis Graudenz, Westpreußen. seit 1945: Wielka Tymawa, Ort im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Thymau